Montlaur (Aude)
 Montlaur (Aveyron)
 Montlaur (Haute-Garonne)
ook:
Montlaur-en-Diois, Drôme 
Monlaur-Bernet, Gers